Naselja u BiH:
 Stojčići (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo
 Stojčići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo